Une maladrerie ou  léproserie est un lieu d'isolement et de prise en charge des malades de la lèpre. 
 La Maladrerie est un quartier de Caen ;
 la maladrerie est un monument historique de Coulounieix-Chamiers.